Capdenac és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i la regió Occitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Òlt
Els pobles més bonics de França